Enrique del Valle puede referirse a las siguientes personas:

 Enrique del Valle Iberlucea, abogado y político argentino;
 Enrique del Valle (yudoca), yudoca ecuatoriano.